Antonina puede referirse a:

 Antonina.— Cortesana bizantina, esposa de Belisario.
 Antonina (localidad).— Localidad del estado de Paraná, Brasil.
 Antonina (género).— Otro nombre del género Clinopodium.
 Antonina (planta).— Nombre común de la Epilobium angustifolium.